Istinto omicida (Killer Instinct) – film del 1991 diretto da David Tausik
Istinto omicida (Sunstroke) – film per la televisione del 1992 diretto da James Keach
Istinto omicida (With Hostile Intent) – film per la televisione del 1993 diretto da Paul Schneider